Vanamõisa peut désigner :
 Vanamõisa, village estonien de la commune de Emmaste ;
 Vanamõisa, hameau estonien de la commune de Haljala ;
 Vanamõisa, village estonien de la commune de Kose ;
 Vanamõisa, village estonien de la commune de Märjamaa ;
 Vanamõisa, village estonien de la commune de Saue ;
 Vanamõisa, village estonien de la commune rurale de Viljandi.